Paris-Nice 2017 var den 75. udgave af cykelløbet Paris-Nice. Det franske etapeløb var det sjette arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2017 og blev arrangeret mellem 5. og 12. marts 2017. Den samlede vinder af løbet blev colombianske Sergio Henao fra , med et forspring på kun 2 sekunder foran Alberto Contador fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 

 Matti Breschel kørte for 
 Jakob Fuglsang kørte for 
 Michael Valgren kørte for 
 Magnus Cort kørte for 
 Christopher Juul-Jensen kørte for 
 Michael Mørkøv kørte for 
 Lars Bak kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

8. etape

Trøjernes fordeling gennem løbet

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 Officielle hjemmeside 
 

2017
UCI World Tour 2017